«Vida robada» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Vida robada (Stolen Life) (1939), película de Paul Czinner.
 Una vida robada (A Stolen Life) (1946), película de Curtis Bernhardt.
 Vida robada (2006), película (TV) de Vicent Monsonís.
 Vida robada (1961), telenovela mexicana.
 Vida robada (1991), telenovela mexicana.